Роберт Мартин «Роб» Ли (; род. 1 февраля 1966 года, Лондон) — английский футболист, центральный и крайний полузащитник, наиболее известен по выступлениям за «Чарльтон Атлетик» и «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера

«Чарльтон» 
Ли начал карьеру в академии «Чарльтон Атлетик» и быстро зарекомендовал себя в первой команде. В сезоне 1984-85 во втором дивизионе он забил 10 голов. Быстро стал звездой клуба, выступая на позиции вингера. Во многом благодаря его игре, «Чарльтону» удалось попасть в высший английский дивизион в сезоне 1985-86. Клуб сохранял прописку в высшем дивизионе вплоть до сезона 19989-90.

Ли остался в составе «Чарльтона» до сезона 1992-93, когда он был продан в «Ньюкасл Юнайтед»; сумма трансфера составила £700,000. Игроком также интересовался «Мидлсбро», клуб Премьер-Лиги.

«Ньюкасл Юнайтед» 
Дебют Ли в составе «сорок» состоялся в матче против «Питерборо Юнайтед» (1:0). По результатам сезона 1992-93 «Ньюкасл» перешёл в премьер-лигу, за клуб Ли провёл 36 матчей, забив в них 10 голов. По результатам следующего сезона «Ньюкасл» занял третье место, получив путёвку в Кубок УЕФА; хотя лучшим бомбардиром стал Энди Коул, главной звездой клуба был именно Ли. В первом туре, в матче против «Антверпена» Ли оформил хет-трик, а Ньюкасл выиграл тот матч 5:0. Сезон 1994-95 Ли закончил, забив 9 голов в 35 матчах.

«Ньюкасл» летом 1995 года подписал Давида Жинола и Леса Фердинанда, Ли стал играть в команде более атакующую роль и был назван игроком ноября 1995 года, а занял по итогам сезона второе место. Ли попал в команду сезона по версии ПФА.

Новым тренером клуба стал Кенни Далглиш, который сделал Роба Ли капитаном команды; «Ньюкасл». После отставки Далглиша в начале сезона 1998-99 новым тренером был объявлен Рууд Гуллит. После хорошего старта Гуллит отправил Ли в резервный состав, и попытался заменить его Стюартом Пирсом и Джоном Барнсом. После поражения от «Сандерленда» в сезоне 1999-00 Гуллит покинул клуб, на его место пришёл бывший тренер сборной Англии Бобби Робсон.

Робсон поставить Ли вместе с другим полузащитником Гари Спидом в центр полузащиты. Ли забил в полуфинале Кубка Англии против «Челси», но «Ньюкасл» тот матч проиграл 2:1. Последний гол за «сорок» Ли забил в матче против «Манчестер Юнайтед» в 2001 году (4:3).

7 февраля 2002 года, после почти 10 лет игры за «Ньюкасл», Ли перешёл в «Дерби Каунти» за £250,000.

Карьера в сборной 
Ли играл за сборную Англии с 1994 по 1998 год, сыграл 21 матч, забив два раза. Первую игру провёл в сентябре 1994 года в товарищеском матче против сборной США, первый гол забил в следующем месяце, в матче против Румынии. Ли был в составе сборной на чемпионате мира 1998 года, на котором сыграл один матч, выйдя на замену против Колумбии.

После окончания карьеры 
В октябре 2006 года Ли претендовал на место главного тренера «Борнмута», однако это место досталось Кевину Бонду. В июле 2007 года Ли и его товарищ Уоррен Бартон были арестованы за угон лимузина, но обвинения по делу так и не были предъявлены.

Позже стал работать футбольным экспертом на Singapore’s Football Channel. Периодически комментирует матчи Лиги чемпионов на TEN Sports.

Семья 
Ли имеет двух сыновей Олли и Эллиота; оба — футболисты.

Достижения

Клубная 
 Чарльтон Атлетик
 Кубок полноправных членов
 Второе место: 1987
 Ньюкасл Юнайтед
 Премьер-Лига
 Второе место: 1995-96, 1996-97
 Кубок Англии
 Второе место: 1998, 1999
 Благотворительный щит Альфа
 Второе место: 1996
 Первый Дивизион Футбольной Лиги
 Чемпион: 1992-93
 Вест Хэм Юнайтед
 Первый Дивизион Футбольной Лиги
 Второе место: 2004

Международная 
 Англия
 Турнуа де Франс
 Победитель: 2004
 Кубок Короля Хасана II
 1998: финалист

Индивидуальные рекорды 
 Команда года по версии ПФА (Премьер-лига): 1996
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (2): сентябрь 1994 года, ноябрь 1995 года

Клубная статистика

Примечания 

Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Футболисты Англии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»